Radkersburg ist 
 der Name eines ehemaligen „politischen Bezirkes“ in Österreich, siehe Bezirk Radkersburg
 ein Namensteil folgender österreichischen Gemeinden:
 Bad Radkersburg, Stadtgemeinde im Südosten des österreichischen Bundeslandes Steiermark
 Radkersburg Umgebung, Gemeinde im Umland von Bad Radkersburg
 die bis 1975 geltende Bezeichnung der heutigen Gemeinde Bad Radkersburg
 Oberradkersburg, der deutsche Name der slowenischen Gemeinde Gornja Radgona